Gaius Fabius Ambustus ist der Name folgender Personen:

* Gaius Fabius Ambustus (Konsul 358 v. Chr.), römischer Politiker
 Gaius Fabius Ambustus (Magister equitum), römischer General und Politiker, Magister equitum 315 v. Chr.